Кадака — ряд топонимов в Эстонии:

 Кадака — деревня в волости Кохила уезда Рапламаа.
 Кадака — деревня в волости Раэ уезда Харьюмаа.
 Кадака — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Кадака — микрорайон Таллина.
 Кадака — улица в Таллине.